Johannes Niederer ist der Name folgender Personen:

* Johannes Niederer (Geistlicher) (1779–1843), Schweizer Pfarrer, Pädagoge und Philosoph
 Johannes Niederer (Politiker) (1819–1896), Schweizer Arzt und Politiker